Один сантим может означать:
 Один сантим (Франция)
 Один сантим (Швейцария)